Сосулька:
 Сосулька — нависающий кусок льда.
 Сосулька — разновидность узлов.
 Сосулька — просторечное название леденцов.